Никола́й Трофи́мович Воево́да (; род. 4 ноября 1940 года, с. Красное Донецкой области Украинской ССР) — украинский государственный деятель, депутат Верховной рады Украины I созыва (1990—1994).

Биография 
Родился 4 ноября 1940 года в селе Красное (ныне село Новоторецкое) Донецкой области Украинской ССР.

Окончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности «радиоинженер» в 1968 году.

Являлся членом КПСС с 1973 года.

С 1985 года занимал должность директора Каневского электромеханического завода «Магнит».

В 1990 году в ходе первых альтернативных парламентских выборов в Украинской ССР был выдвинут кандидатом в народные депутаты, 18 марта 1990 года во втором туре был избран народным депутатом Верховного совета Украинской ССР XII созыва (в дальнейшем — Верховной рады Украины I созыва) от Каневского избирательного округа № 418 Черкасской области, набрал 48,55 % голосов среди 4 кандидатов. В парламенте являлся членом комиссии по вопросам развития базовых отраслей народного хозяйства. Депутатские полномочия истекли 10 мая 1994 года.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почёта».

Ссылки 
 Воевода Николай Трофимович на сайте Верховной рады Украины 
 Довідка: Воєвода Микола Трохимович

Персоналии:Канев
Члены КПСС
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва